Dublin é a capital da República da Irlanda. No entanto, pode estar a referir-se a:
 Condado de Dublin, condado onde se situa a capital irlandesa.

Outros lugares 
Há pelo menos outros 27 lugares com o nome "Dublin", incluindo 19 nos E.U.A., 6 na Austrália e 2 no Canadá.

Estados Unidos 
 Dublin (Califórnia)
 Dublin (Geórgia)
 Dublin (Indiana)
 Dublin (New Hampshire)
 Dublin (Paterson), New Jersey
 Dublin (Carolina do Norte)
 Dublin (Ohio)
 Dublin (Pensilvânia)
 Dublin (Texas)
 Dublin (Virgínia)
 Royal (Carolina do Norte), anteriormente chamado Dublin
 Dublin Township (Condado de Fulton), na Pensilvânia
 Dublin Township (Condado de Huntingdon), na Pensilvânia
 Um antigo município do Condado de Filadélfia, dividido em 1853 em Delaware e Lower Dublin Township, antes de incorporarem na cidade de Filadélfia em 1854.
 Dublin Township (Ohio)
 Dublin Township (Minnesota)
 Upper Dublin (Pensilvânia)

Austrália 
 Dublin (Sul da Austrália)

Pessoas 
 Dion Dublin, futebolista inglês
 Jeffrey Dublin, político
 Keith Dublin, futebolista inglês
 Louis Israel Dublin, esteticista Lituano-americano
 Marquês de Dublin, Robert de Vere, 9º Conde de Oxford

Outros 
 Castelo de Dublin, castelo situado na capital irlandesa
 Aeroporto de Dublin, aeroporto da capital irlandesa
 Porto de Dublin, porto da capital irlandesa
 Baía de Dublin, baía ao largo da capital irlandesa
 Spire of Dublin, monumento situado na capital irlandesa
 Convenção de Dublin, o acordo de asilo da União Europeia
 Dublin Core, esquema de metadados
 Dublin (Constituinte da União Europeia)
 Dublin GAA, equipa representante nos jogos gaélicos
 HMS Dublin, nome de cinco navios da Marinha irlandesa
 Metro de Dublin, metro da capital irlandesa

Desambiguação
Desambiguações de topônimos